Саше́ ( — «мешочек», «пакетик»):


Мешочки 
 Саше — подушечка с ароматизаторами, предназначенная для ароматизации белья или отпугивания моли.
 Саше — мешочек со специями и душистыми травами, опускаемый на некоторое время в бульон или суп для ароматизации.
 Саше — матерчатая сумка с вышивкой, предназначенная для хранения носовых платков, расчёсок и т. п.
 Саше — разновидность упаковки в пищевой и фармацевтической промышленностях в виде небольшого плоского пакета.

Люди 
  (1922—1986) — французский ботаник.

Места 
  — французская коммуна.